Рыхлик () — чешская фамилия. Известные носители:

 Рыхлик, Чарльз Вацлав (1875—1962) — американский скрипач и композитор чешского происхождения.
 Рыхлик, Бржетислав (род. 1958) — чешский режиссёр, сценарист, журналист.
 Рыхлик, Ян (1916—1964) — чехословацкий композитор, писатель и переводчик.